Hawaiioscia är ett släkte av kräftdjur. Hawaiioscia ingår i familjen Philosciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Hawaiioscia